Севен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Севен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн